Lonie est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1979), joueur américain de football américain
 (1932-1988), poète et historien australien
 (né en 1996), joueur australien de football australien
 (1930-1997), poétesse et professeure néo-zélandaise
 (1935-1982), poétesse australienne
 (né en 1983), joueur australien de football australien
 (né en 1983), joueur australien de football australien
 (1874-1941), joueur écossais de football

Prénom
Lonie Paxton (né en 1978), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme